Francesc Gimeno i Arasa (1858 - 1927), pintor i dibuixant català.
 Francesc Gimeno Barón (1912 - 1978), pintor valencià.
 Francesc Gimeno (lingüísta) fundador del Grup Català de Sociolingüística